Веселовзоров — русская фамилия. Известные носители:

 Веселовзоров, Алексей Игоревич (род. 1975) — российский спортсмен, призёр чемпионата мира по боевому самбо, боец смешанных единоборств.
 Веселовзоров, Борис Петрович (1869—1944) — генерал-майор Генерального штаба, дворянин, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России, участник белого движения в эмиграции.